Bell, Book and Candle steht für:

 die Band Bell, Book & Candle
 den Originaltitel des Films Meine Braut ist übersinnlich
 eine Methode der Exkommunikation der lateinischen Kirche durch kirchliche Verbannung von Personen, die schwerwiegende Sünden begangen haben.